Остаточні результати парламентських виборів 2012 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі у містах та селищах - районних центрах по партіях, що пройшли до парламенту.

Примітки

Посилання 
Центральна Виборча Комісія України - Вибори народних депутатів України 2012
Інтерактивні карти результатів Парламентських виборів 2012 року

Політичні списки
2012